Przysucha est le nom :

Toponymie
en Pologne
 de la powiat de Przysucha dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Przysucha dans cette powiat
 de la ville de Przysucha, chef-lieu de cette powiat et siège de cette gmina.